Mirko Salvi, né le  à Yverdon-les-Bains, est footballeur suisse qui évolue au poste de gardien de but à Yverdon-Sport.

Biographie

En club 

Avec l'équipe du FC Bâle, il joue un match en Ligue Europa lors de l'année 2015.

Avec le club du FC Lugano, il joue 44 matchs en première division suisse.

Au terme de la saison 2017-2018, il quitte le FC Bâle pour s’engager avec Grasshopper, avant d’être prêté pour un an avec option d’achat au FC Lucerne, où il remplace Jonas Omlin.

En équipe nationale 

Mirko Salvi joue avec les équipes nationales de jeunes suisses, des moins de 15 ans jusqu'aux espoirs.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Yverdon-les-Bains
Naissance en avril 1994
Footballeur suisse
Sportif vaudois
Joueur du FC Bienne
Gardien de but du FC Bâle
Joueur du FC Lugano
Gardien de but du FC Lucerne
Gardien de but du Grasshopper Club Zurich
Joueur du Yverdon-Sport FC